Сфингозин-1-фосфатный рецептор 1, или S1PR1 () — белок семейства рецепторов, сопряжённых с G-белком, связывается с липидным медиатором сфингозин-1-фосфатом. Продукт гена человека S1PR1.

Функции 
Белок структурно близок другим GPCR-рецепторам, сильно экспрессирован на эндотелиальных клетках. Является высокоаффинным и высокоспецифичным рецептором липидного медиатора сфингозин-1-фосфата. Регулирует дифференцировку эндотелиальных клеток. Активация этого рецептора приводит к межклеточному взаимодействию.

Взаимодействия 
S1PR1 взаимодействует с 5-HT1A-рецептором, GNAI1 и GNAI3.

Тканевая специфичность 
Сфингозин-1-фосфатный рецептор 1 экспрессирован на эндотелиальных клетках, в меньшей степени — на гладкомышечных клетках сосудов, фибробластах, меланоцитах и клетках эпителиального происхождения.

См. также 
 Лизофосфолипидный рецептор

Примечания

Литература 
 

Мембранные белки
Кластеры дифференцировки